Le tri, ou l'action de trier, désigne une séparation selon des critères définis.
 Le tri sélectif consiste à séparer et récupérer les déchets selon leur nature.
 Le tri est un algorithme fondamental en informatique.
 Le tri de nombres entiers est un problème algorithimque.
 Tri est un film yougoslave d'Aleksandar Petrovic sorti en 1965.

 Tri est une abréviation qui signifie :
 Trianguli, le nom latin et son génitif de la constellation du Triangle.

 TRI est un sigle de trois lettres, qui peut désigner :
 le taux de rentabilité interne, le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette d'une chronique de flux financiers ;
 le temps de retour sur investissement, le délai au bout duquel on récupère le capital investi ;
 un territoire à risques importants d'inondation ;
 la théorie des réponses aux items développée en psychologie appliquée (test) ;
 la Troisième Révolution Industrielle.

 TRI est aussi un code qui a signifié :
 Trinité-et-Tobago, selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Trinité-et-Tobago a pour code alpha-3 TTO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Trinité-et-Tobago a pour code TT ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Trinité-et-Tobago a pour code alpha-3 TTO.

 Tri- est un préfixe numérique.

Abréviation
Code